Edgehill peut faire référence à :
 La Bataille de Edgehill
 Edgehill, nom de code du programme de déchiffrement mené par le GCHQ, équivalent au programme Bullrun de la NSA

Homonymie de toponyme